Olcott ist der Familienname folgender Personen:

 Ben W. Olcott (1872–1952), US-amerikanischer Politiker
 Chauncey Olcott (1858–1932), US-amerikanischer Bühnenschauspieler, Songwriter und Sänger irischer Abstammung
 Frederic P. Olcott (1841–1909), US-amerikanischer Bankier und Politiker
 Henry Steel Olcott (1832–1907), US-amerikanischer Theosoph
 J. Van Vechten Olcott (1856–1940), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Peter Olcott (1733–1808), US-amerikanischer Militär und Staatsmann
 Sidney Olcott (1873–1949), kanadischer Filmemacher und Schauspieler
 Simeon Olcott (1735–1815), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Olcott (Kalifornien)
 Olcott (Kentucky)
 Olcott (New York)
 Olcott (Texas)
 Olcott (West Virginia)